Broughton Island ist der Name folgender Inseln:

 Broughton Island (Neuseeland), Insel der Snaresinseln, Neuseeland
 Broughton Island (New South Wales) in New South Wales, Australien
 Broughton Island (Western Australia) in Western Australia, Australien
 Broughton Island (British Columbia) in British Columbia, Kanada
 Broughton Island (Georgia) in Georgia, Vereinigte Staaten
 Broughton Island (Nunavut) an der Ostküste der Baffininsel, Kanada

Broughton Island steht für:
 Broughton Island, ehemaliger Name der Inuit-Siedlung Qikiqtarjuaq